Der Lageplan zeigt den Straßenentwurf in der Draufsicht. Je nach Planungsstufe (Vorentwurf oder Ausführungsplanung) wird der Straßenentwurf in verschiedenen Maßstäben dargestellt. Neben der geplanten Straße und deren Trassierungselementen kann der Lageplan auch Informationen zu den Grundstücken und Flurgrenzen, Bebauung und Flächennutzung sowie bestehende Verkehrswege und Geländepunkte enthalten. 

Straßenentwurf